Бирча :

Топоним

Белоруссия 
 Бирча — деревня, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область
 Бирча 1 — посёлок, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область
 Бирча 2 — посёлок, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область

Польша 
 Бирча — административная единица в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство.
 Бирча — административный центр гмины Бирча.

Персоналии 
 Бирча, Гарик (род. 1974) — актёр и автор популярных развлекательно-юмористических телепрограмм, актёр кино.